Per stazione di Verona si può intendere:
Stazione di Verona Cà di David, stazione secondaria sulla ferrovia Verona-Rovigo
Stazione di Verona Parona, impianto soppresso sulla ferrovia del Brennero
Stazione di Verona Porta Nuova, la principale stazione di Verona
Stazione di Verona Porta Vescovo, secondaria stazione di Verona
Stazione di Verona Porta San Giorgio, capolinea della cessata ferrovia per Caprino e Garda
Quadrante Europa, zona interportuale di Verona con scalo merci di 800.000 m²